Арістобул I (д/н — 92) — цар Малої Вірменії у 54—72 роках, тетрарх Халкіди (Ітуреї) у 57—92 роках.

Походив з династії Іродіадів. Син халкіського царя Ірода II. Десь у 30-х роках оженився на родичці Саломії. 48 року після смерті останнього не здобув його володінь, які імператор Клавдій передав Іроду Агріппі II. 54 року від імператора Нерона отримав царство Мала Вірменія, а 57 року — Халкіду з титулом тетрарха. Водночас долучився до війни Римської імперії проти Парфянського царства, за що отримав частину Великої Вірменії. Не приєднався до римських військ під час придушення Юдейського повстання.

71 року допомагав римському проконсулу Луцію Цещеннію Пету у війні проти Антіоха IV, царя Коммагени. 72 року позбавлений Малої Вірменії імператормо Веспасіаном. Натомість отримав у володіння місто Халкіда-ад-Белум у північній Сирії. Помер 92. Трон тетрарха спадкували йому сини Агріппа III і Арістобул IV.

Примітки

Джерела 
 Gillman, Florence Morgan. Herodias: At Home in that Fox's Den, Liturgical Press, 2003 ISBN 9780814651087
 Marie-Louise Chaumont et Giusto Traina, " Les Arméniens entre l'Iran et le monde gréco-romain (ve siècle av. J.-C.-vers 300 apr. J.-C.) ", dans Gérard Dédéyan (dir.), Histoire du peuple arménien, Toulouse, Privat, 2007 (1re éd. 1982)
мала Вірменія
Іродіади